El municipio de Greene (en inglés: Greene Township) es un municipio ubicado en el condado de Clinton en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 1.464 habitantes y una densidad poblacional de 12.1 personas por km².

Geografía 
El municipio de Greene se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $35,278 y los ingresos medios por familia eran de $37,772. Los hombres tenían unos ingresos medios de $30,417 frente a los $20,875 para las mujeres. La renta per cápita de la localidad era de $14,500. Alrededor del 13,7% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Clinton (Pensilvania)